Bemalen, het verwijderen van overtollig water
 Bemaling (accijns), een verouderde accijns op meel